Bijele Vode je lahko:
 Bijele Vode, Bosna in Hercegovina
 Bijele Vode, Hrvaška